Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Thüringer Landtags der 2. Wahlperiode (1994–1999).

Zusammensetzung 

Die Zusammensetzung beruht auf dem Ergebnis der Landtagswahl vom 16. Oktober 1994.

Präsidium 
 Präsident des Thüringer Landtags: Frank-Michael Pietzsch (CDU)

 Vizepräsidenten des Thüringer Landtags: Peter Friedrich (SPD) bis 1998 Hans-Jürgen Döring, (SPD) ab 1998 Roland Hahnemann (PDS)

Fraktionsvorsitzende 

 CDU-Landtagsfraktion Jörg Schwäblein bis 1995Christian Köckert

 PDS-Landtagsfraktion Ursula Fischer bis 1995Birgit Klaubert

 SPD-Landtagsfraktion Frieder Lippmann

Landesregierung 

 30. November 1994 Bernhard Vogel (CDU) wird mit 67:20 Stimmen zum Ministerpräsidenten gewählt. Er bildete daraufhin das Kabinett Vogel II.

Abgeordnete

Literatur 
 Thüringer Landtag: Handbuch 2. Wahlperiode, 3. Auflage, Erfurt 1998, ISBN 3-932081-16-1

Weblinks 
 Liste der Abgeordneten des Landtags
 Plenarprotokoll zur Wahl Bernhard Vogels zum Ministerpräsidenten 1994

 04